Киновия:

 Киновия — монастырь общежитийного устава.
 Киновия — хутор Брюховецкого района Краснодарского края.
 Киновия — поселение в Сергиевом Посаде рядом с Гефсиманским Черниговским Скитом.